Chrysler Town & Country (1941–1988) — универсал выпускавшийся Chrysler в 1941-1988 годах.
 Chrysler Town & Country — минивэн производимый Chrysler с 1982 года.